Грове ():

 Грове (Гроув), Уильям Роберт (1811—1896) — английский учёный, изобретатель гальванического элемента, названного его именем;
 Грове, Мармадуке (1878—1954) — военный, государственный и политический деятель Чили, глава революционной хунты Социалистической республики Чили.

 Грове — коммуна в земле Шлезвиг-Гольштейн

См. также 

 О-Грове — муниципалитет в Испании.